
Сбо́рная Камбо́джи по футбо́лу — национальная команда, представляющая Камбоджу в международных встречах и турнирах по футболу. Управляющим органом сборной выступает Футбольная федерация Камбоджи, которая с 1953 года является членом ФИФА, а с 1957 года — членом АФК.

По состоянию на 31 марта 2022 года сборная занимает 171-е место в рейтинге ФИФА.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира ФИФА

Кубок Азии

Результаты встреч с участием сборной Камбоджи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Камбоджи 
 Профиль ФИФА: Камбоджа / Результаты 
 Профиль АКФ: Камбоджа 

Камбоджа